Косача се може односити на:

 Косача (породица), српска великашка породица
 Косача (оружје), врста хладног оружја 
 Косача, село у општини Гњилане, Србија
 Косача, село у општини Ковачевци, Бугарска